DAWAG steht für:
 Deutsche Angestellten-Wohnungsbau AG, deutsches Wohnungsunternehmen
 Deutsche Automobilwerke AG, deutscher Kfz-Hersteller, siehe Norddeutsche Automobilwerke

Abkürzung